Sanitätswagen steht für:
 ein ziviles oder Militärfahrzeug im Kranken-/Verwundetenwesen, siehe Sanitätskraftwagen
 ein Spezialwagon im Bahnbetrieb, siehe Lösch- und Rettungszug
 Reisezugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen, mit denen man im Kriegsfall Verletzte transportiert hätte, siehe Schwere Stahlwagen (SBB)